Coda (zeneelmélet)
 Coda (album)
 Coda (együttes)